Neem me mee (Abel), een single van Abel uit 2000
 Neem me mee (Fontane), een single van Fontane uit 2003
 Neem me mee (Jan Tekstra), een single van Jan Tekstra uit 2005
 Neem me mee (Marco Borsato & Sanne Hans), een single van Marco Borsato en Sanne Hans uit 2015